Francis Hastings, II conde de Huntingdon (1514 - 20 de junio de 1561) fue el hijo mayor de George Hastings, I conde de Huntingdon, y Anne Stafford, amante de Enrique VIII.

Nació en Ashby-de-la-Zouch, Leicestershire. Tuvo por tutor al humanista John Leland durante su juventud. Su madre, Anne Stafford, condesa de Huntingdon, fue amante de Enrique VIII en 1510. El descubrimiento de la relación extramatrimonial supuso que el conde enviara a su esposa a un convento, y que el hermano de este dejara la corte por no querer estar al servicio del rey.

En 1513, Anne recibió el segundo regalo de año nuevo más caro que dio el rey, lo que indica que su relación continuó hasta entonces. Sin embargo, no hay referencias de la época sobre la probabilidad de que Francis fuera un hijo ilegítimo del rey Tudor.Su padre fue nombrado conde de Huntingdon el 3 de noviembre de 1529. Al año siguiente, se le encontró el control sobre dos abadías.

Matrimonio e hijos 
El 15 de junio de 1532, Francis se casó con Katherine Pole (1519 - 23 de septiembre  de 1576), hija de Henry Pole, barón Montagu y Jane Neville. Hanry Pole fue el hijo mayor de Sir Richard Pole y Lady Margarita Pole, condesa de Salisbury e hija de Jorge, duque de Clarence e Isabel Neville. Por otro lado, Jane era hija de George Neville, V barón Bergavenny. Tuvieron once hijos:

 Frances Anne Hastings (1533–1574), esposa de Henry Compton, I barón Compton y madre de William Compton, I conde de Northampton.
 Henry Hastings, III conde de Huntingdon (1536 -  14 de diciembre de 1595).
 William Hastings (n. 1537).
 George Hastings, IV conde de Huntingdon (1540 -  3 de diciembre de 1604).
 Lord Edward Hastings (1541–¿1603?), casado con Barbara Devereux, hija de Sir William Devereux y Jane Scudamore, y nieta de Walter Devereux, I vizconde Hereford. Era la única heredera de su padre y su anterior marido, Edward, Cayce, lo que la proveyó de un matrimonio que incluía la abadía de Leicester. El XII conde Huntingdon y sus sucesores descienden de este matrimonio.
 Catherine Hastings (11 de agosto de 1542 -  22 de septiembre de 1576), esposa de Henry Clinton, II conde Lincoln y madre de Thomas Clinton, III conde de Lincoln.
 Walter Hastings (1544  20 de agosto de 1616), casado con Joyce Roper.
 Elizabeth Hastings (c. 1546 -  24 de agosto de 1621), esposa de Edward Somerset, IV conde de Worcester.
 Anne Hastings (n. 1548).
 Francis Hastings (c. 1550 -  26 de septiembre de 1610), casado con Maud Longford.
 Mary Hastings (nacido 1552) (ru), novia potencial de Iván el Terrible. Una embajada rusa trató de negociar el matrimonio en 1583, sin éxito.

Carrera política 
Fue creado Caballero de la Orden del Baño en 1533. Su padre murió el 24 de marzo de 1544, convirtiendo a Francis en II conde de Huntingdon. En la coronación de Eduardo VI de Inglaterra, el 20 de febrero de 1547, Huntingdon llevó  las reliquias de San Eduardo y tomó parte en las justas que se celebraron para tal ocasión.

Fue un seguidor de John Dudley, I duque de Northumberland duarente el protectorado de Edward Seymour, I duque de Somerset. Fue él quien llevó a Somerset a la Torre de Londres cuando le encarcelaron el 13 de octubre de 1549. Por ello fue premiado con la Orden de la Jarretera ese mismo día.

El Reino de Inglaterra estaba en guerra Escocia y Francia, bajo los reinados de María I (realmente su madre, María de Guisa) y Enrique II. Huntingfon fue Teniente general del ejército y capitán de la flota en una campaña contra Boulogne-sur-Mer. La carencia de equipamiento y financiación no les permitía asentarse por mucho tiempo, pero permitió a Inglaterra reafirmarse de cara a la Paz de Boulogne. Según los términos, todos los reclamos ingleses se solventarían a cambio de 400.000 coronas. Tras firmar la paz, los ingleses se retiraron de Boulogne y todas las hostilidades cesaron.

Tras su ascenso, Northumberland la apoyó para que formara parte del Consejo Privado. Acompañó a Eduardo VI y Northumberland en sus respectivos viajes fuera de Londres en 1552 y 1553 respectivamente. En 1553, se le otorgaron algunas de las propiedades de John Beaumont en Leicestershire. Pese a la detención y expropiación de Beaumont, Huntingdon dejó que su viuda viviera en la mansión familiar de Grace-Dieu, donde sobriviviría la familia Beaumont.

El 21 de mayo de 1553, su hijo mayor, Henry  se casó con Katherine Dudley, hija menor de Nortumberland. Estuvo entre los nobles quien reconoció como sucesora de Eduardo IV a Juana Grey. La reina proclamada era esposa de Lord Guildford Dudley, hijo de Northumberland y cuñado de Henry Hastings. Es posible que . Huntingdon viera en el parentesco de su hijo con la reina una ventaja para él.

El reinado de Juana Grey fue breve (10 - 19 de julio de 1553), siendo derrocada a favor de su prima, Lady María Tudor, en adelante María I. Huntingdon fue encarcelado en la Torre de Londres. Fue liberado en enero de 1554 para que arrestara al rebelde Henry Grey, duque de Suffolk y padre de Juana Grey. Huntingdon tuvo éxito y llevó a Sufflok a la Torre. Ese mismo año, el 11 de abril, estuvo presente en la ejecución de Thomas Wyatt el Joven (el 11 de abril de 1554).

Hastings era sobrino político del cardenal Reginald Pole, favorito de María I y arzobispo de Canterbury (1554–1558). Esta conexión le libró de la persecución protestante. En 1558, la reina María falleció, siendo sucedida por su medio hermana Isabel I.

Murió en 1562 y fue enterrado en la Iglesia de St. Helen, Ashby-de-la-Zouch donde aún se puede apreciar su monumento de alabastro en la Capilla Hastings. Fue sucedido por su hijo Henry.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Miembros de la Orden de la Jarretera
Fallecidos en 1561
Nacidos en 1514
Familia Hastings